Lukens ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Lukens, Pseudonym der US-amerikanischen Science-Fiction-Autorin Diane Detzer (1930–1992) 
 Buz Lukens (1931–2010), US-amerikanischer Politiker
 Harry Lukens, englischer Snookerspieler
 Theodore Lukens (1848–1918), US-amerikanischer Politiker